Municipio de Dyer puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dyer (condado de Crawford, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Dyer (condado de Saline, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.